Асташин — фамилия; имеет женскую форму Асташина.
 Асташин, Евгений Петрович — бригадир проходчиков Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина, Красноярский край, Герой Социалистического Труда.
 Асташин, Егор Фролович (1918—1987) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Асташин — деревня в Кореличском районе Гродненской области Белоруссии, в составе Лукского сельсовета.
 Примечания